Keşlə FK (ázerbájdžánsky Keşlə Futbol Klubu) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící v hlavním městě Baku. V České republice byl dříve znám pod názvem Inter Baku.

Své domácí zápasy hraje na stadionu Inter Arena s kapacitou 5 300 míst.

Získané trofeje 
 Premyer Liqası ( 2x )
 2007/08, 2009/10

Historické názvy 
Zdroj: 

 1997 – 2004: Xəzər Universiteti FK (Xəzər Universiteti Futbol Klubu)
 2004 – 2017: İnter Bakı PİK (İnter Bakı Peşəkar İdman Klubu)
 2017 – : Keşlə FK (Keşlə Futbol Klubu)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Čeští hráči v klubu 
Seznam českých fotbalistů, kteří působili v klubu Keşlə FK (Inter Baku):
  Bronislav Červenka
  Ivo Táborský
 Lubomír Kubica

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu , weltfussballarchiv.com 

Fotbalové kluby v Baku
Fotbalové kluby založené v roce 1997